Stad i ljus kan syfta på:

Stad i ljus (bok) – en roman av Eyvind Johnson från 1928
Stad i ljus (sång) – Tommy Körberg vinnarlåt i den svenska Melodifestivalen 1988